Landeskrankenhaus Graz oder Klinikum Graz steht für:

 LKH-Universitätsklinikum Graz, Graz-Geidorf
 LKH Graz Süd-West, mit Standorten in Graz-Eggenberg und Graz-Straßgang